Tinis, cidade do Egito
This (Ardenas), comuna da França

Desambiguação